«Here I Am» — третій студійний альбом американської виконавиці Келлі Роуленд. Випущений 22 липня 2011 року лейблом Universal Motown.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 Альбоми та сингли на офіційному сайті співачки

Альбоми Келлі Роуленд
Альбоми, спродюсовані Трікі Стюартом